Tamana kan syfta på:

Tamana, Kiribati - en atoll i Gilbertöarna, Kiribati
Tamana, Kumamoto - en stad i Kumamoto prefektur, Japan
Tamana distrikt, Kumamoto - ett distrikt i Kumamoto prefektur, Japan